São Valentim — santo da Igreja Católica
Dia de São Valentim ou Dia dos Namorados
São Valentim (Rio Grande do Sul) - município do Rio Grande do Sul 
São Valentim (distrito de Santa Maria) — distrito de Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul
São Valentim (Santa Maria) — bairro no distrito de São Valentim
São Valentim do Sul - município do Rio Grande do Sul

Ver também
Valentim

Valentim
Desambiguações de topônimos